Рафибеков (Рафибейли) — фамилия. Известные представители:
 Рафибеков, Худадат бек Алекпер оглы (1878—1920) — министр здравоохранения и социального обеспечения Азербайджанской Демократической Республики.
 Рафибеков, Самед бек (1892—1980) — азербайджанский и турецкий военный деятель, генерал-майор.
 Нигяр Рафибейли (1913—1981) — народная поэтесса Азербайджана.